Egloff ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Egloff (* 1933), Schweizer Bildhauer
 Berchmans Egloff, Kapuzinerpater aus St. Gallen (Schweiz), Verfasser mehrerer Schriften
 Eduard Dorer-Egloff (1807–1864), Schweizer Politiker, Schriftsteller und Dichter
 Elise Egloff (1821–1848), Gattin von Jakob Henle, ihr Schicksal wurde mehrfach literarisch verarbeitet

 Gustav Egloff (1886–1955), US-amerikanischer Chemiker
 Hans Egloff (* 1959), Schweizer Politiker (SVP)
 Ingo Egloff (* 1956), Hamburger Politiker
 Johann Konrad Egloff (1808–1886), Thurgauer Regierungsrat, Kreispostdirektor in Zürich und ranghoher Schweizer Militärangehöriger 
 Johann Konrad Egloff jun. (1838–1907), Thurgauer Regierungsrat
 Karl Egloff (* 1981), ecuadorianisch-schweizerischer Extrembergsteiger und Mountainbiker
 Kurt Egloff (1932–2019), Schweizer Politiker (SVP)
 Lilian Egloff (* 2002), deutscher Fußballspieler
 Luca Egloff (* 1995), Schweizer Skispringer
 Luise Egloff (1804–1835), Schweizer Dichterin
 Pascal Egloff (* 1992), Schweizer Skispringer
 Paul Egloff (* 1959), Schweizer Skispringer
 Tim Egloff (* 1974), deutscher Schauspieler